Sydney Chaplin (1885-1965), attore britannico
Sydney Chaplin (1926-2009), attore statunitense